Prigioniero – colui che viene privato o si priva della propria libertà d'azione
 Prigioniero di guerra  – detenuto in un contesto bellico
 Prigioniero – tipo di vite senza testa e filettata in ambedue le estremità
 Prigioniero – dipinto di Joseph Wright of Derby

Pagine correlate 
 Il prigioniero
 Prisoner
 The Prisoner